Esta é uma lista com os votos dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do Escândalo do Mensalão (Ação Penal 470).

 Legenda
 Voto pela condenação
 Voto pela absolvição

 Notas
 a1. O ministro Cezar Peluso se aposentou compulsoriamente em 31 de agosto ao completar 70 anos e não votou sobre todos as acusações e nem sobre a dosimetria (definição da pena dos réus condenados)
 a2. O ministro Ayres Britto se aposentou compulsoriamente em 18 de novembro ao completar 70 anos e não votou sobre toda a dosimetria

Ligações externas 
 O placar da votação - Veja.com
 AP 470: Plenário define penas aplicadas ao réu Marcos Valério - Notícias STF
 STF fixa penas de Ramon Hollerbach com relação a crimes de quadrilha, corrupção ativa e peculato - Notícias STF

Votos Ministros STF
Votação
Processos judiciais no Brasil
Supremo Tribunal Federal